Il singolare del torneo di tennis Sarasota Clay Court Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Anastasija Myskina che ha battuto in finale Alicia Molik 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Jelena Dokić (primo turno)
 Anastasija Myskina (campionessa)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Ai Sugiyama (primo turno)

 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Anna Pistolesi (secondo turno)
 Nathalie Dechy (semifinali)
 Tat'jana Panova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sarasota Clay Court Classic 2003